Косович — прізвище.

Відомі носії 
 Микола Косович (1901—1941) — український греко-католицький священник, жертва радянських репресій; слуга Божий.
 Небойша Косович (*1995) — чорногорський футболіст.